Hagazussa steht für:

 hagazussa, Althochdeutsch für Hexe, siehe Hexe#Etymologie
 Hagazussa – Der Hexenfluch, deutsch-österreichischer Spielfilm von Lukas Feigelfeld (2017)